Ка́рстен Пи́тер Тьед (; , Западный Берлин — , Падерборн) — немецкий историк, литературовед и теолог, знаменитый исследователь Нового Завета и Кумранских рукописей.

Последние 4 года своей жизни — рукоположенный священник англиканской церкви. Известен также как член ПЕН-клуба, Рыцарь Справедливости () Ордена Святого Иоанна (Бранденбургского бейливика).

Биография 
Родился в Западном Берлине в 1952 году в семье государственного служащего. Время от времени играл в Волейбольной Бундеслиге (). Занимался изучением сравнительных литературоведения и истории. В 1976 году отправился в Королевский колледж Оксфордского университета для прохождения последипломного образования ( — примерно соответствует аспирантуре в РФ), где заинтересовался изучением новозаветных папирусов. Там же он стал исповедовать англиканство. В 1978 году стал старшим преподавателем () сравнительного литературоведения в Женевском университете, где организовал первый Конгресс Стендаля. В университете одним из источников вдохновения были его коллеги-компаративисты, например, Джордж Стайнер. Карстен был привлечен к изучению раннего христианства, поскольку имел достаточные знания в области лингвистики и имел опыт в изучении средневековых латинских текстов. В результате, изучение раннего христианства стало делом всей жизни Карстена Тьеда. Несмотря на то, что Тьед работал в Женеве, он сохранил тесные связи с Великобританией, где и женился в 1982 году на Франциске Кемпбел.

Научные труды 

 Die älteste Evangelien-Handschrift? Das Markus-Fragment von Qumran und die Anfänge der schriftlichen Überlieferung des Neuen Testaments. , Wuppertal 1986, 4. Auflage 1994, ISBN 3-417-20502-6.
 (Hrsg.:) Das Petrusbild in der neueren Forschung. R. Brockhaus, Wuppertal 1987, ISBN 3-417-29316-2.
 (Hrsg.:) Reinhold Schneider. R. Brockhaus, Wuppertal 1988, ISBN 3-417-24101-4.
 (Hrsg.:) Wissenschaft und Literatur. R. Brockhaus, Wuppertal 1990, ISBN 3-417-24103-0.
 (Hrsg.:) Jesus-Interpretationen in der modernen Literatur. R. Brockhaus, Wuppertal 1991, ISBN 3-417-24104-9.
 (mit Ken Curtis:) Kirche in den Kinderschuhen. Die Anfänge des Christentums in Bildern und Texten. R. Brockhaus, Wuppertal/Zürich 1991, ISBN 3-417-24627-X.
 Funde, Fakten, Fährtensuche. Spuren des frühen Christentums in Europa. R. Brockhaus, Wuppertal/Zürich 1992, ISBN 3-417-24635-0.
 Religion in England. Darstellung und Daten zu Geschichte und Gegenwart. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1994, ISBN 3-579-00635-5.
 Wir in Europa. Wurzeln, Wege, Perspektiven. Hrsg. v. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung  (= Ratschläge und Hinweise), Bonn 1995, ISSN 0177-3291.
 (Hrsg.:) Zu hoffen wider die Hoffnung. Endzeiterwartungen und menschliches Leid in der neueren Literatur. Bonifatius, Paderborn 1996, ISBN 3-87088-753-2.
 (mit Matthew D’Ancona:) Der Jesus-Papyrus. Die Entdeckung einer Evangelien-Handschrift aus der Zeit der Augenzeugen. , München 1996, ISBN 3-630-87983-7.
 Ein Fisch für den römischen Kaiser. Juden, Griechen, Römer: Die Welt des Jesus Christus. Luchterhand, München 1998, ISBN 3-630-87994-2.
 Bibelcode und Bibelwort. Die Suche nach verschlüsselten Botschaften in der Heiligen Schrift. , Basel/Gießen 1998, ISBN 3-7655-3689-X.
 Wer bist du, Jesus? Schlaglichter auf den Mann, der in kein Schema paßt. Brunnen, Basel/Gießen 2000, ISBN 3-7655-1216-8
 Geheimakte Petrus. Auf den Spuren des Apostels. Kreuz, Stuttgart 2000, ISBN 3-7831-1857-3.
 (mit Matthew D’Ancona:) Das Jesus-Fragment. Kaiserin Helena und die Suche nach dem Kreuz. , München 2000, ISBN 3-550-07146-9.
 (mit Gerd Lüdemann:) Die Auferstehung Jesu – Fiktion oder Wirklichkeit? Ein Streitgespräch. Brunnen, Basel/Gießen 2001, ISBN 3-7655-1241-9.
 (mit Urs Stingelin:) Die Wurzeln des Antisemitismus. Judenfeindschaft in der Antike, im frühen Christentum und im Koran. Brunnen, Basel/Gießen 2002, ISBN 3-7655-1264-8.
 Der Petrus-Report. Der Felsen der Kirche in neuem Licht. Sankt-Ulrich-Verlag, Augsburg 2002, ISBN 3-929246-85-6.
 Jesus. Der Glaube. Die Fakten. Sankt-Ulrich-Verlag, Augsburg 2003, ISBN 3-929246-95-3.
 (mit Ulrich Victor:) Antike Kultur und Neues Testament. Die wichtigsten Hintergründe und Hilfsmittel zum Verständnis der neutestamentlichen Schriften. Brunnen, Basel 2003, ISBN 3-7655-1324-5.
 Paulus. Schwert des Glaubens, Märtyrer Christi. Sankt-Ulrich-Verlag, Augsburg 2004, ISBN 3-936484-39-2.
 Jesus und Tiberius. Zwei Söhne Gottes. Luchterhand, München 2004, ISBN 3-630-88009-6.
 The Emmaus Mystery. Discovering Evidence of the Risen Christ. Continuum, 2005 (Taschenbuch 2006).
 Der unbequeme Messias. Wer Jesus wirklich war. Brunnen, Basel/Gießen 2006, ISBN 3-7655-3876-0.

Примечания

Ссылки 

Священники по алфавиту
Англиканские священники